Mayer Károly (1918–?) Kossuth-díjas égető
 Mayer Károly (1927) Állami díjas optikus